— манга Масанори Мориты и её две аниме-экранизации и дорама-экранизация. Манга публиковалась с 1988 по 1997 год.

Сюжет 

Маэда Тайсон со своими друзьями Юнэдзи и Кацудзи переводится в старшую школу Тэйкэн. Со временем они знакомятся с разными учениками и учителями, своей и других школ, переживают горестные и радостные моменты школьной жизни. А все это время Маэда стремится стать чемпионом мира по боксу.

Манга 
Манга публиковалась с 1988 по 1997 год.

Список арок

Аниме

Rokudenashi Blues 
 Студия: Toei Animation
 Год: 1992
 Хронометраж: 25 мин.
 Режиссёр: Такао Ёсидзава
 Сценарий: Ёсиюки Суга
 Дизайн: Масанори Морита
 Композитор: Ясунори Ивасаки

Rokudenashi Blues 1993 
 Студия: Toei Animation
 Год: 1993
 Хронометраж: 83 мин.
 Режиссёр: Хироюки Какудо
 Сценарий: Ёсиюки Суга и Сюнъити Юкимура
 Дизайн: Масанори Морита
 Композитор: Кимио Номура

Дорама 
Дорама вышла 6 июля 2011 года. Закрывающую композицию «FIGHTERS» исполнила группа J Soul Brothers.
 Кол-во серий: 12
 Режиссёр: Синтаро Сугавара и Кэйити Китагава
 Сценарий: Такэхико Хата и Кэнта Инохара

В ролях 
 Сё Аояги — Маэда
 Юта Одзава — Кацудзи
 Аран Сирахама — Юнэдзи
 Кёсукэ Харукава — Хатанака
 Ая Омаса — Тиаки
 Риэ Китахара — Кадзуми

Ссылки 
 В базах данных